Omgång 4 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2018 kan syfta på
Omgång 4 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2018 (AFC) - Asiens kvalspel.
Omgång 4 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2018 (CONCACAF) - Central- och Nordamerika samt Västindiens kvalspel.